módulo (álgebra) - estrutura algébrica
 Valor absoluto, uma função matemática, chamada ainda "módulo"
 Aritmética modular, um sistema aritmético
 Módulo de um sistema, é uma parte bem definida de um sistema.
 Módulo de um programa, parte de um programa de computador que pode ser desenvolvido independentemente.
 módulo do Linux, um elemento de software que pode ser incluído no núcleo Linux
 Operação módulo, uma função de algumas linguagens de programação
 Modulor, um sistema de proporções proposto pelo arquiteto Le Corbusier
 Módulo (arquitetura), elemento com medida padrão; pode referir-se a materiais, como o tijolo, ou a elementos produzidos industrialmente.
 Módulo (engrenagem), Sistema normativo para engrenagens
 Módulo (revista), publicação brasileira de arquitetura

Desambiguação